Simpkins ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Simpkins (1932–1999), US-amerikanischer Jazzbassist
 Charles Simpkins (* 1963), US-amerikanischer Leichtathlet
 James Nathaniel Simpkins (* 1910), kanadischer Cartoonist
 John Simpkins (1862–1898), US-amerikanischer Politiker
 Ryan Simpkins (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Ty Simpkins (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Simkins